François de Busleyden (v.1455-1502) ecclésiastique et homme d'État des Pays-Bas du sud
 Jérôme de Busleyden  (v.1470-1517) : humaniste des Pays-Bas méridionaux.